Подгорский — имя собственное.
 Подгорский, Игорь Владимирович (1922—1975) — советский режиссёр мультипликационных фильмов, художник-мультипликатор и сценарист.
 Подгорский — хутор в составе Верхнедонского района Ростовской области.